Дмитрий Сергеевич Бочаров (род. 20 октября 1982) — российский шахматист, гроссмейстер (2003).

Окончил Новосибирский государственный технический университет. Воспитанник новосибирского тренера Александра Хасина.

Участник двух чемпионатов России (по швейцарской системе; 2000, 2003), а также отборочных этапов (высшей лиги и пр.) ряда других ЧР. Участник ряда чемпионатов Европы, Кубка мира 2005.

В 2003 году разделил 1—7 места (по коэфф. классифицирован шестым) на крупном опене в Каппель-ла-Гранд. Двукратный победитель Мемориала Чигорина в Санкт-Петербурге (2006, 2011).

Чемпион мира среди студентов в личном и командном зачёте (2008).

На первенстве мира по быстрым шахматам 2015 разделил 5—12 места. Чемпион России по блицу (2015).

В командных чемпионатах России выступал за «Сибирские Афины» Томск, «Томск-400-Юкос», «Политехник» Нижний Тагил, «Сибирь» Новосибирск. Двукратный победитель командного чемпионата России (2004 — «Томск-400-Юкос», 2015 — «Сибирь»). 

Победитель Кубка европейских клубов 2015 года («Сибирь»).

Занял 1 место в мемориале Л. С. Сандахчиева в 2020 году, в 2022 году занял 2 место в этом турнире.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Биография Дмитрия Бочарова на сайте ФШР
 Выступления Дмитрия Бочарова в Кубках мира
 Выступления Дмитрия Бочарова в чемпионатах Европы
 Выступления Дмитрия Бочарова в командных чемпионатах России
 Выступления Дмитрия Бочарова в Кубках европейских клубов

Шахматисты России